El Partit Republicà o Tjóðveldi (abans Tjóðveldisflokkurin) (Partit Nacionalista) és un partit polític de centreesquerra de les Illes Fèroe partidari de la independència de les Illes. Fou fundat el 1948 com a reacció al fet que no es proclamés la independència després del referèndum celebrat el 1946 en el que aquesta opció va vèncer per un estret marge.

El 1998 Høgni Hoydal succeí Heini O. Heinesen com a cap del partit.

A les eleccions, de 20 de gener de 2004, el partit va obtenir el 21,7% del vot popular i 8 dels 32 escons. A les eleccions legislatives daneses de 2007 va obtenir un escó al Folketing.

Enllaços externs 
 Pàgina oficial

Partits polítics de les Illes Fèroe
Ecosocialisme
Partits polítics independentistes